Horndrager har flere betydninger:
 Horndrager (art)
 Horndrager (slægt)